Mistrzostwa Świata juniorów w Snowboardzie 2005 – dziewiąte mistrzostwa świata juniorów w snowboardzie. Odbyły się w dniach 21 - 24 kwietnia 2005 r. w szwajcarskiej miejscowości Zermatt.

Wyniki

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Program i wyniki na stronie FIS 

2005 w sportach zimowych
Mistrzostwa świata juniorów w snowboardzie